Los términos tapacamino y tapacaminos se emplean para referirse:

a dos especies de aves caprimulgiformes americanas:
 el tapacamino teví (Phalaenoptilus nuttallii)
 el tapacamino o nictibio jamaicano (Nyctibius jamaicensis)

en Cuba, a varias especies de plantas compuestas que invaden los caminos.